Les Corts puede referirse a:

 Barrio de Les Corts, un barrio de Barcelona, España.
 Distrito de Les Corts, un distrito de Barcelona, España.
 Camp de Les Corts, el segundo estadio de fútbol de la historia del FC Barcelona.
 Cortes Valencianas, una institución de la Generalidad Valenciana, España.
 Les Corts, banda de rock Chilena.